Преображенски може да се отнася за:
 Матей Преображенски (1828-1875), български духовник и революционер
 Михаил Преображенски (1854-1930), руски архитект
 Филип Преображенски, литературен герой от „Кучешко сърце“ на Михаил Булгаков